Faistenau ist der Ortsname von

 Faistenau, Gemeinde im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburger Land, Österreich

 Faistenau (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Faistenau (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Feistenau